Кубок Белоруссии по футболу 2011/2012 годов — 21-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся в Минске на стадионе «Динамо» 20 мая 2012 года. Согласно регламенту, на каждой стадии победитель определяется по результату одного матча. Победителем Кубка стал новополоцкий «Нафтан», который в финале со счётом 2:2 (по пенальти — 4:3) обыграл футбольный клуб «Минск». Клуб получил право участия во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы 2012—2013.

1/32 финала 
На этой стадии приняли участие:
 5 победителей региональных Кубков (КФК);
 15 клубов Второй Лиги (Д3);
 12 клубов Первой Лиги (Д2).

Игры прошли с 14 по 16 июня 2011 года.

Согласно регламенту, на данной стадии победитель определяется по результату одного матча.

1/16 финала 
На этой стадии приняли участие:
 16 победителей 1/32 финала;
 4 клуба Первой Лиги (Д2): «Славия-Мозырь», СКВИЧ (Минск), «Ведрич-97» (Речица), «Партизан» (Минск).
 12 клубов Высшей Лиги (Д1).

Жеребьёвка 1/16 финала состоялась 17 июня 2011 года.

Игры прошли 29 июня, 22 июля, 17 августа и 6 сентября 2011 года.

1/8 финала 
Игры состоялись 21 сентября и 13 ноября 2011 года.

1/4 финала 
Матчи состоялись 17-18 марта 2012 года.

1/2 финала 
Матчи прошли 25 апреля 2012 года.

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Примечания

Ссылки 
 21-й Кубок Беларуси (2011/2012)

Футбол в Европе в 2011 году
2011/2012
Спорт в Белоруссии в 2011 году